Eocaecilia micropodia — вымерший вид земноводных из отряда безногих земноводных, типовой и единственный в роде Eocaecilia. Является самым ранним из известных представителей отряда безногих земноводных, обитал во времена нижнеюрской эпохи ( назад) в Северной Америке на территории современного штата Аризоны (США).

Описание 
Новые вид и род описаны в 1993 году по голотипу MNA V8066 — черепу и объёмному отпечатку тела.

В целом животное очень похоже на современных безногих земноводных, однако у Eocaecilia micropodia сохранялись конечности. Имелась крупная хорошо развитая глазница. Глазницу окружали слёзная, предлобная, скуловая, заднелобная и заглазничная кость. Имелся канал для осязательного щупальца. Два ряда зубов на верхней челюсти.

См. также 
 Rhynchonkos

Примечания

Литература 
 Jenkins F. A. and Walsh D. M. 1993. An Early Jurassic caecilian with limbs. Nature 365: 246—250. .

Вымершие амфибии
†
†
Земноводные юрского периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1993 году
Фоссилии из юрских отложений США